Osca ist:

in der antiken Geografie:
 eine Stadt der Ilergeten in der Hispania Tarraconensis, das heutige Huesca in Spanien
 Osca (Baetica), eine Stadt der Turdetaner in Hispania Baetica

OSCA steht für:
 den ehemaligen italienischen Automobilhersteller Officine Specializzata Costruzioni Automobili